Gothus signifie « Goth » en latin ; c'est également le surnom de plusieurs personnalités suédoises originaires du Götaland, en Suède méridionale, région d'origine des Goths :

  (1592–1670), professeur suédois ;
  (1587–1644), évêque suédois ;
 Laurentius Paulinus Gothus (1565–1646), professeur et évêque suédois ;
 Laurentius Petri Gothus (1530–1579), prêtre suédois ;
 Olaus Magnus Gothus (1490–1557), religieux et écrivain suédois ;
  (1536–1616), écrivain et traducteur suédois.

Notes et références 

Locution ou expression latine